Ходаки́ — діалектна назва постолів чи личаків

Села:
 Ходаки — Вінницька область, Барський район
 Ходаки — Житомирська область, Коростенський район
 Ходаки — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район

Ходаки () — село, Мінська область, Логойський район

Див. також 
 Ходак (значення)